Кангас — топоним:

 Кангас — город и муниципалитет в Испании.
 Кангас — остановочный пункт Октябрьской железной дороги.
 Кангас — озеро в Мурманской области.

Примечания